Гороно́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Горонович, Василий Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8624; 26 ноября 1851.
 Горонович, Иллиодор Софроньевич — Русский офицер и болгарский полковник, первый почетный гражданин Кюстендила после освобождения Болгарии (второй - Марин Дринов, третий - Никола Жеков, семнадцатый - Юрий Гагарин).

Примечания